Une kyrielle désigne une longue suite de notes de musique.

Une kyrielle est un chant liturgique proche de la litanie.
En versification, une kyrielle est la répétition d'un même vers en fin de chaque strophe (comme dans la Ballade des pendus de François Villon).
Le jeu des kyrielles est un jeu de mots consistant à enchaîner des mots ou des expressions en reprenant comme première syllabe la dernière syllabe de l'expression précédente comme dans la célèbre chanson en laisse Trois petits chats.

Notes et références

Voir aussi